PGD steht als Abkürzung für:

 Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland, deutscher Verein, der als der palästinensischen Terrororganisation Hamas nahestehend gilt
 Preimplantation Genetic Diagnosis, englischsprachige Bezeichnung der Präimplantationsdiagnostik (PID)
 Proletarischer Gesundheitsdienst, von 1921 bis 1926 bestehender proletarischer Sanitätsdienst in Deutschland

Abkürzung